Sânmiclăuș se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Sânmiclăuș, Alba ()
 Sânmiclăuș, Satu Mare ()
 Nicolești (Frumoasa), Harghita (

Vezi și 
 Sânnicolau
 Nicoleni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară